Maksim Bułgakow (ros. Максим Булгаков; ur. 10 stycznia 1983 w Nowosybirsku) – rosyjski biegacz narciarski, trzykrotny medalista mistrzostw świata juniorów oraz srebrny medalista mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera  
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej Maksim Bułgakow pojawił się w styczniu 2002 roku podczas mistrzostw świata juniorów w Schonach, gdzie zdobył srebrny medal na dystansie 30 km techniką klasyczną. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Sollefteå był trzeci w biegu na 10 km klasykiem, a w sztafecie zwyciężył. Ponadto na mistrzostwach świata młodzieżowców w Kranju w 2006 roku zdobył srebrny medal w biegu na 15 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 4 stycznia 2003 roku w Kawgołowie, zajmując 42. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty zdobył ponad rok później, 20 listopada 2004 roku w Gällivare, gdzie był dziewiętnasty na dystansie 15 km klasykiem. Najlepsze wyniki osiągał w sezonie 2004/2005, który ukończył ostatecznie na 115. pozycji w klasyfikacji generalnej. W 2011 roku zakończył karierę.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2004/2005: 115.
 sezon 2005/2006: 150.

Miejsca na podium w zawodach 
Bułgakow nigdy nie stał na podium zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1983
Ludzie urodzeni w Nowosybirsku